Хя́меко́ски ( — остановочный пункт на 4,4 км перегона Янисъярви — Ляскеля линии Янисъярви — Лодейное Поле.

Общие сведения 
Остановочный пункт расположен в одноимённой деревне Харлуского сельского поселения Питкярантского района Республики Карелия. В настоящее время остановочный пункт не работает по причине отмены любого пассажирского движения, однако, пока не вышел соответствующий приказ, говорить о ликвидации пункта рано.
Остановочный пункт был утверждён в советские времена для транспортного обслуживания деревни Хямекоски.

21 сентября 2019 года жители города Питкяранта устроили на железнодорожном  вокзале митинг в защиту восстановления железнодорожного сообщения с Санкт-Петербургом. Однако Алексей Кайдалов, министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, разъяснил, что "Министерство финансов Республики Карелия считает невозможным направление средств на исполнение полномочий, не отнесённых к компетенции республики".

Станция Хямекоски 

Станция Hämekoski была открыта 16 августа 1921 года в составе первой очереди линии Янисъярви — Лодейное Поле. Находилась на современном 5,5 км , путевое развитие составляло два станционных пути. Также имелся подъездной путь к фанерной фабрике и узкоколейная железная дорога от лесобиржи, находившейся у истока реки Янисйоки. После Великой Отечественной войны и передачи территории СССР станция была упразднена и работала как остановочный пункт. В настоящее время (2019 год) сохранился гранитный фундамент от финского вокзального здания. Также прослеживается полотно от разобранного бокового пути.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Хямекоски на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта Хямекоски на railwayz.info
 Паспорт станции Хямекоски на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта Хямекоски на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Хямекоски на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Янисъярви-Лодейное Поле.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1940 и 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1921 году
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции